Galo ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Galo (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Erwin Galo (* 1965), österreichischer Fußballspieler
 Orlando Galo (* 2000), costa-ricanischer Fußballspieler
 Galo, auch Galon, Bischof von Beauvais und Paris (um 1100)